Entiat steht für
 Entiat, einen nordamerikanischen Indianerstamm
 Entiat (Washington), eine Stadt im Chelan County des US-Bundesstaates Washington
 Entiat Mountains, einen Gebirgszug in der Kaskadenkette im US-Bundesstaat Washington
 Entiat River, einen Nebenfluss des Columbia River im Chelan County im US-Bundesstaat Washington